Cashback:
 Кэшбэк — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
 «Возврат» — название двух фильмов английского производства режиссёра Шона Эллиса: в 2004 году — короткометражный, в 2006 — полнометражный.